Rohrheim steht für
Groß-Rohrheim, Gemeinde im Kreis Bergstraße, Hessen 
Klein-Rohrheim, Stadtteil von Gernsheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen